Jaime II pode referir-se a:

 Jaime II da Escócia
 Jaime II de Aragão
 Jaime II de Inglaterra
 Jaime II de Maiorca

Desambiguação